

Culture et société

Cinéma et télévision

Univers Marvel
 Les Vengeurs (The Avengers) sont un groupe de super-héros de l'univers Marvel :
Avengers est une série d'animation de 1999 ;
 Avengers : L'Équipe des super-héros est une série d'animation de 2010 ;
 Avengers Rassemblement est une série d'animation de 2013,
 Avengers est le titre original du film américain de 2012, issu de l'univers cinématographique Marvel ;
 Avengers : L'Ère d'Ultron (Avengers: Age of Ultron) est un film américain sorti en 2015 ;
 Avengers: Infinity War est un film américain sorti en 2018 ;
 Avengers: Endgame est un film américain sorti en 2019.

Autre
 The Avengers est le titre original de la série télévisée britannique Chapeau melon et bottes de cuir.

Jeux vidéo
 Avengers est un jeu vidéo sorti en 1987 ;
 Marvel's Avengers est un jeu vidéo sorti le .

Musique
 The Avengers est un groupe de punk rock.